žulj
 Žulj (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac, BiH